Queró d'Esparta, tirà d'Esparta
 Queró de Megalòpolis, tirà de Pel·lene.
 Queró de Pel·lene, lluitador olímpic i tirà de Pel·lene.
 Queró (fill d'Apol·lo)